Филипп Смелый:
 Филипп III Смелый (1245—1285) — король Франции (1270—1285).
 Филипп II Смелый (1342—1404) — герцог Бургундский (1363—1404).